Тайняшевский сельсовет — муниципальное образование в Чекмагушевском районе Башкортостана.
Согласно «Закону о границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан» имеет статус сельского поселения.

Состав 
с. Тайняшево, 

с. Ахметово,

с. Старобалаково,

с. Каран,

д. Сары-Айгыр.

Население

Примечания 

Муниципальные образования Чекмагушевского района
Сельские поселения Башкортостана